

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Adamkówka – część wsi Bieńkówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Adamkówka – część wsi Jachówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy